AMD Radeon R5 / R7 / R9 200 — это семейство графических процессоров, разработанных AMD. Эти графические процессоры производились по технологии 28-нм через TSMC или Common Platform Alliance.

Модельный ряд

Настольные модели

OpenCL (API) 
OpenCL ускоряет множество научных пакетов программного обеспечения по сравнению с процессором до 10 или 100 раз. Open CL 1.0 до 1.2 поддерживаются для всех чипов с архитектурой Terascale и GCN. OpenCL 2.0 поддерживается с GCN 2nd Gen. или 1.2 и выше) Для OpenCL 2.1 и 2.2 необходимы только обновления драйверов с картами, совместимыми с OpenCL 2.0.

Vulkan (API) 
API Vulkan 1.0 поддерживается для всех с архитектурой GCN. Vulkan 1.1 (GCN 2nd Gen. или 1.2 и выше) будет поддерживаться актуальными драйверами в 2019 году.

 Значения Boost (если имеется) указаны ниже базового значения курсивом.
 Скорость заполнения текстур рассчитывается умножением количества текстурных блоков (англ. Texture Mapping Unit, TMU) на базовую (или Boost) тактовую частоту ядра.
 Скорость заполнения пикселей рассчитывается умножением количества блоков растеризации (англ. Raster Operations Pipeline, ROP) на базовую (или Boost) тактовую частоту ядра.
 Производительность в FLOPS одинарной точности (32 бита) равна произведению количества шейдерных процессоров и двух, умноженному на базовую (или Boost) частоту ядра (FP32 ≈ USPs × 2 × GPU Clock speed).
 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации.

Мобильные модели 

 Значения Boost (если имеется) указаны ниже базового значения курсивом.
 Скорость заполнения текстур рассчитывается умножением количества текстурных блоков (англ. Texture Mapping Unit, TMU) на базовую (или Boost) тактовую частоту ядра.
 Скорость заполнения пикселей рассчитывается умножением количества блоков растеризации (англ. Raster Operations Pipeline, ROP) на базовую (или Boost) тактовую частоту ядра.
 Производительность в FLOPS одинарной точности (32 бита) равна произведению количества шейдерных процессоров и двух, умноженному на базовую (или Boost) частоту ядра (FP32 ≈ USPs × 2 × GPU Clock speed).

См. также 
 Список видеокарт AMD и Radeon

Примечания

Ссылки 
 

Видеокарты
Графические процессоры